Perdiz - nome comum de algumas espécies de aves galiformes pertencentes à família Phasianidae, que também inclui o faisão

Ou ainda:

Geografia

 Perdizes - município do estado de Minas Gerais.
 Perdizes (distrito de São Paulo) - distrito do município de São Paulo.
 Perdizes (bairro de São Paulo) - bairro do distrito acima.
 Córrego das Perdizes - um rio brasileiro do estado de São Paulo.
 Perdizes - antiga denominação do município de Videira, Santa Catarina.

Desambiguações de topônimos